Ung steht für:
 Komitat Ung, historische Verwaltungseinheit (Gespanschaft/Komitat) im Königreich Ungarn
 ungarischer Name eines Flusses, der von Transkarpatien in der Ukraine in die Slowakei fließt, siehe Usch (Transkarpatien)

Ung ist der Familienname folgender Personen:
 Loung Ung (*  1970), US-amerikanische Menschenrechtsaktivistin
 Per Ung (1933–2013), norwegischer Bildhauer
 Ung Huot (* 1945), kambodschanischer Politiker

UNG steht für:
 Uracil DNA Glycosidase, Enzym des DNA-Reparatur-Mechanismus

-ung steht für:
 -ung, häufiges Suffix im Deutschen

Abkürzung